Бататайс:

 Бататайс — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Бататайс — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.